Baysunghur, Baysonqor ou Bay Chungkur ("riche gerfaut" en turco-mongol), prénom qui fut porté par des descendants de Gengis Khan et de Tamerlan.

Parmi ces derniers, on notera :
 Baysunghur  (1399 ou 1400-1433), qui assista son père Shah Rukh à Hérat ;
 Baysunghur II, petit-fils d'Abu Saïd et rival de son frère Masud Sultan à Samarcande de 1495 à 1499.

Personnalité mongole